Korycin est le nom :
 de la gmina de Korycin, dans le powiat de Sokółka, dans la voïvodie de Podlachie
 du village de Korycin, chef-lieu de cette gmina